Uhink ist der Familienname folgender Personen:

 Filippo Carlà-Uhink (* 1980), italienischer Althistoriker
 Werner Uhink (1896–1973), deutscher Geodät